Brotonne est un toponyme de Normandie :
forêt de Brotonne
pont de Brotonne

Voir aussi 
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande